Kloster Frauenberg bezeichnet die Klöster:
 Burg Frauenberg (Bodman), ein Zisterzienserkloster im gleichnamigen Schloss am Bodensee
 Kloster Frauenberg (Fulda), ein Franziskanerkloster in Fulda